Артём Зайцев:
* Зайцев, Артём Вячеславович (род. 1988) — российский боксёр.
 Зайцев, Артём Николаевич (род. 1985) — российский пауэрлифтер, тренер.